Сан Андрес Дураснал има више значења:

 Општина Сан Андрес Дураснал (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Андрес Дураснал (Сан Андрес Дураснал, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику